Sophus Danneskiold-Samsøe er det anvendte navn om flere personer:

 Sophus Danneskiold-Samsøe (1804-1894) (1804-1894) – dansk greve, godsejer, ordensskatmester og generaldirektør for Post- og Telegrafvæsenet (fulde navn: Magnus Otto Sophus)
 S. Danneskjold-Samsøe (1874-1961) – dansk greve og maler (Adam Sophus Danneskjold-Samsøe)
 Sophus Danneskiold-Samsøe (1900-1966) (1900-1966) – dansk lensgreve og overdirektør for Gisselfeld (fulde navn: James Christian Carl Sophus)